Il gruppo della wermlandite è un gruppo di minerali appartenente al supergruppo dell'idrotalcite.

Minerali del gruppo della wermlandite 
 Karchevskyite
 Motukoreaite
 Natroglaucocerinite
 Nikischerite
 Shigaite
 Wermlandite

Note 

Wermlandite